William Wilberforce (1759-1833), Brits politicus, religieuze activist en anti-slavernij-activist
 Wilberforce (Ohio),  een plaats in de Amerikaanse staat Ohio